Новосальский — хутор в Дубовском районе Ростовской области. 

Входит в состав Андреевского сельского поселения.

География 
На хуторе имеется одна улица:  Степная.

Население 
Динамика численности населения

См. также 
 Сал

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы: Новосальский Хутор

Населённые пункты Дубовского района (Ростовская область)